Turniej gry pojedynczej mężczyzn US Open 2009 odbywał się w dniach 31 sierpnia - 13 września 2009 roku.

Obrońcą tytułu jest po raz piąty Szwajcar Roger Federer, który w finale ubiegłorocznej edycji pokonał Szkota Andy’ego Murraya 6:2, 7:5, 6:2.
W kwalifikacjach brało udział dwóch Polaków: Łukasz Kubot, który odpadł w 2. rundzie oraz Jerzy Janowicz, który doszedł do 3. fazy rozgrywek o awans do turnieju głównego.

Turniej główny

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 
 Drabinka eliminacji 

US Open 2009
US Open – gra pojedyncza mężczyzn